Perimeceta är ett släkte av fjärilar. Perimeceta ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Perimeceta